Narita může být:
 Narita (město) – město v prefektuře Čiba v Japonsku
 letiště Narita – největší japonské letiště
 Rjógo Narita (* 1980) – japonský spisovatel